Okręty US Navy o nazwie USS „Steinaker”

 Pierwszy USS „Steinaker” (DE-452) miał być niszczycielem eskortowym, ale jego budowa została przerwana w 1944 roku.
 Drugi USS „Steinaker” (DD-863) był niszczycielem typu Gearing. W służbie od 1945 do 1982 roku.

Steinaker